Jan Brězan – teologo protestante tedesco-boemo
 Jurij Brězan – scrittore tedesco
 Simon Brežan – medico sloveno
 Václav Březan – archivista, bibliotecario e storico boemo